Bug er navnet på flere floder:

 Sydlige Bug/Buh – en flod i Ukraine.
 Vestlige Bug - en flod i Ukraine, Polen og Hviderusland